Tejocotal kan syfta på tre orter i den mexikanska delstaten Veracruz:

 Tejocotal, Las Vigas de Ramírez, ort, 
 Tejocotal, Tonayán, ort, 
 Tejocotal, Tlalnelhuayocan, ort,